{{DISPLAYTITLE:(307616) 2003 QW90}}

(307616) 2003 QW90 — транснептуновый объект, расположенный в поясе Койпера. Обнаружен 23 августа 2003 года Марком У. Буи. Его диаметр, по данным 2008 года, был оценён в 440 км.

Примечания

Ссылки 
 
 

Кандидаты в карликовые планеты
Кьюбивано